Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 2018 de l’Open d'Australie qui est disputé du 19 au . Ce tournoi de tennis est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Contexte 
En double mixte, Martina Hingis, désormais jeune retraitée, ne s'aligne pas au côté de Jamie Murray, avec qui elle avait décroché Wimbledon et l'US Open l'an passé. Ce dernier est associé à la Taïwanaise Latisha Chan et apparaissent comme les favoris de la compétition avec les tenants du titre Abigail Spears et Juan Sebastián Cabal.

Pendant le tournoi 
En 1/4 de finale, Andrea Sestini Hlaváčková et Édouard Roger-Vasselin obtiennent trois balle de match, dont une à 9 points à 8 dans le super tie-break et ratent de peu la qualification pour le dernier carré. En effet, à la suite d'un malentendu entre les deux partenaires pour smasher la balle qui aurait pu leur permettre de se qualifier pour les 1/2 finales, la raquette de la Tchèque tombe et touche le filet avant le deuxième rebond de la balle, donnant ainsi le point à leurs adversaires. Ils finiront par s'incliner 13-11 dans la dernière manche et offrir la victoire à Ekaterina Makarova et Bruno Soares.

Titré en double messieurs, Mate Pavić, et sa partenaire Gabriela Dabrowski, remporte également la finale du double mixte face à Gabriela Dabrowski et Rohan Bopanna.

Lauréats 
Gabriela Dabrowski et Mate Pavić remportent leur  ensemble en battant en finale Tímea Babos et Rohan Bopanna. Il s'agit de leur  respectif dans la discipline.

Dotation 
La dotation totale du tableau s'élève à , en augmentation de 7,7 % par rapport à l'édition 2017.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2018
Australie Double mixte
Australie Double mixte
Tennis en Australie en 2018
Tennis en janvier 2018